Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cédric Pioline era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Andreas Vinciguerra.

Nicolas Escudé ha battuto in finale 7–5, 3–6, 7–6(5), Roger Federer.

Teste di serie

  Marat Safin (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Àlex Corretja (quarti)
  Tim Henman (secondo turno)

  Arnaud Clément (secondo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2001
ATP Tour 2001